Étienne Aubert peut désigner :
 Innocent VI, né Étienne Aubert (1282-1362), le 199 pape de l’Église catholique à Avignon de 1352 à 1362 ;
 Étienne Aubert le Jeune (?-1369), petit-neveu d'Innocent VI, évêque et cardinal ;
 Étienne Aubert (?-1378), petit-neveu d'Innocent VI, abbé.